Die Saison 2021/22 der Regionalliga ist die 18. Saison der Floorball-Regionalliga als dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Unterteilt in acht Staffeln ermitteln die aufstiegswilligen Mannschaften in noch nicht bekannten Aufstiegs-Play-off die Aufsteiger in die dreistaffelige 2. Floorball-Bundesliga (Nord/West, Ost und Süd/West).

Es wird weiterhin angestrebt die Staffeln der 2. Bundesliga auf je acht Teams zu erhöhen. Da es nur wenige Bewerber gab, konnte alle Mannschaften mit einem Aufstiegsinteresse (mit einem  und dunkelgrün gekennzeichnet) in die neue Saison aufsteigen.

Region Nord/West

Regionalliga Schleswig-Holstein

Hauptrunde 
Die Verbands- und Regionalliga wurden zu dieser Saison zusammengeführt.
Am 10. Januar 2022 unterbrach der Floorballverband Schleswig-Holstein coronabedingt den Spielbetrieb bis zum 27. Februar. Als Folge daraus wurde die Liga auf eine Einfachrunde und die Rückrunde zu einer folgenden Meister- und Platzierungsrunde verkürzt, wobei die Punkte aus der Hinrunde mitgenommen werden.

(N) – Neuzugang, Aufsteiger aus der Verbandsliga Nord 2020/21

Masterround 

(N) – Neuzugang, Aufsteiger aus der Verbandsliga Nord 2020/21

Challengeround 

(N) – Neuzugang, Aufsteiger aus der Verbandsliga Nord 2020/21

Regionalliga Nordwest 

Seit dieser Saison existiert wieder eine Verbandsliga Nordwest. Eine Auf- bzw.
Abstiegsregelung mit dieser Liga gibt es nicht.

Norddeutsche Meisterschaft 
Nur aus den beiden Nord-Staffeln.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Regionalliga West (NRW) 

Die Verbands- und Regionalliga wurden zu dieser Saison zusammengeführt. Anders als in allen anderen Regionalligen spielt in NRW jedes Team zwei Großfeldspiele à 3x 15 min an einem Spieltag.

(S) – Hauptrunden-Staffelsieger 2019/20
(N) – Neuzugang, Aufsteiger aus der Verbandsliga NRW 2020/21

Westdeutsche Meisterschaft 
Nur aus NRW und Hessen. Da die TSG Erlensee und DJK Holzbüttgen II ihre Teilnahmen an der westdeutschen Meisterschaft zurückzogen, zog der 3. Platz der Staffel nach. Gespielt wurde je in 3x 15 Minuten. Ende März zogen zudem die SSF Dragons Bonn II ihre Teilnahme zurück, wodurch die Westmeisterschaft in einer Round Robin-Turnierform anstatt einem Halb- und folgendem Finale stattfand.

Region Ost

Regionalliga Berlin-Brandenburg 

(M) – Staffelsieger 2019/20

Regionalliga Ost 

Ende November wurde der Erwachsenenspielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 28. Januar 2022 eingestellt. Die ausgefallene Spieltage werden im Anschluss nachgeholt.

(N) – Neuzugang, Aufsteiger aus der Verbandsliga Ost 2020/21

Abstiegsrelegation

Region Süd/West

Regionalliga West (Hessen) 

Seit dieser Saison dürfen nur noch der Erst- und Zweitplatzierte der Regionalliga West (Hessen) an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Sollte ein sportlich qualifiziertes Team einen Verzicht erklären, so kann das drittplatzierte Team (falls aufstiegswillig) nachrücken.

(S) – Hauptrunden-Staffelsieger 2019/20
(NE) – Neueinsteiger

Regionalliga Süd, Staffel BW 

(A) – Absteiger aus der 2. Floorball-Bundesliga Süd/West 2020/21

Regionalliga Süd, Staffel Bayern

Süddeutsche Meisterschaft 
Nur aus den beiden Süd-Staffeln.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Aufstiegsrelegation

Nord/West 
Keine, da nur der MTV Mittelnkirchen ein Aufstiegsinteresse bekundete.

Ost 
Von den für die Regionalligameisterschaften qualifizierten Teams hat keines einen Aufstiegswunsch geäußert. Damit entfallen auch hier mögliche Aufstiegs- oder Relegationsspiele.

Süd/West 
Aus der Süd/West-Region werden in der Saison 2022/23 die TSG Erlensee und die Frankfurt Falcons als neue Teams in die 2. FBL aufsteigen. Beide Teams hatten sich in dieser Saison als die beiden besten Teams der Regionalliga West (Hessen) für die Regionalligameisterschaft qualifiziert. Da es aber keine weiteren aufstiegswilligen Teams aus der Region Süd gab und die 2. FBL Süd/West derzeit nur 5 Teilnehmer aufweist, konnten beide Mannschaften direkt aufsteigen.

Weblinks 
 Liste der Spielbetriebe: Saisonmanager

Einzelnachweise 

Unihockey 2021
Unihockey 2022
Regionalliga 2022
Regionalliga